Larcier peut désigner :
 les éditions Larcier, spécialisées dans le droit
 Guy Larcier, homme politique belge
 Sébastien Larcier, joueur de football français né en 1977

Homonymie de patronyme